Фриста́йл — импровизация в рэпе; декламация и пение рифмованного ритмизированного речитатива и стихов, создаваемых на ходу, без заранее подготовленного текста. Тема и стилистика могут быть свободными или определёнными заранее. Также исполнители используют заранее заготовленные строчки, так называемые панчи, вставляя их в импровизированный текст по ходу исполнения. Исполняется как под готовые мелодии, так и под импровизацию музыкантов. Традиционно фристайл исполняют под битбокс.

Некоторые исследователи связывают традицию фристайла с такими древними текстово-мелодическими человеческими практиками, как исполнение эпосов (Одиссея, Илиада, Авеста, Гуругли, Манас и др. ), народных сказаний и былин, а также религиозными практиками (молитвами, медитацией, глоссолалией). Они аргументируют это схожестью методов, когда исполнитель рассказывает об определённом сюжете или теме, входя в своеобразный транс и импровизируя текст.

По фристайлу проводится большое количество состязаний (так называемых «баттлов»), в которых участники соревнуются друг с другом в мастерстве рифмованного на ходу слова. Состязания или беседы поэтов (или же простых людей, говорящих стихами и прозой) издавна встречаются в большинстве мировых культур.

Жанры хип-хопа
Рэп
Импровизация